Kruševica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Lukavac
 Kruševica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Ljubinje
 Kruševica – wieś w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej, w gminie Slavonski Šamac
 Kruševica – wieś w Czarnogórze, w gminie Bar
 Kruševica – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Lazarevac
 Kruševica – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w gminie Raška
 Kruševica – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w gminie Vlasotince
 Kruševica – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w mieście Prokuplje
 Donja Kruševica – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Golubac
 Mala Kruševica – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Varvarin
 Velika Kruševica – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac
 Velika Kruševica – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Rekovac